Sebag-Montefiore peut faire référence à:

 Hugh Montefiore (Hugh William Sebag-Montefiore, 1920-2005), un théologien et prélat britannique
 Simon Sebag Montefiore (né en 1965), un écrivain et historien britannique
 Nicholas Hugh Sebag-Montefiore (Hugh Sebag-Montefiore, né en 1955), un écrivain britannique